Рычково — название нескольких населённых пунктов в России:
 Рычково — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Рычково — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Рычково — упразднённая деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Рычково — село в Белозерском районе Курганской области.
 Рычково — деревня в Истринском районе Московской области.
 Рычково — село в Северном районе Оренбургской области.
 Рычково — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Рычково — деревня в Стругокрасненском районе Псковской области.
 Рычково — село в Алапаевском районе Свердловской области.
 Рычково — деревня в Угличском районе Ярославской области.